Лос Тепегвахес има више значења:

 Лос Тепегвахес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Тепегвахес (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику